Di seguito una lista di asteroidi dal numero 446001 al 447000 con data di scoperta e scopritore.

446001-446100 

|-
|446001 - ||  ||  || CSS
|-
|446002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446004 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446005 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446006 - ||  ||  || CSS
|-
|446007 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446008 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446009 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446010 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446011 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446012 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446013 - ||  ||  || CSS
|-
|446014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446015 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446016 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446017 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446018 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446020 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446021 - ||  ||  || CSS
|-
|446022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446023 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446024 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446025 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446026 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446027 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446028 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446029 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446030 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446031 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446032 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446034 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446036 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446037 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446038 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446039 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446040 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446041 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446042 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446043 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446044 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446045 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446046 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446047 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446049 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446050 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446051 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446052 - ||  ||  || CSS
|-
|446053 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446054 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446055 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446056 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446057 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446059 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446060 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446061 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446062 - ||  ||  || CSS
|-
|446063 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446064 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446065 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446067 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446069 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446070 - ||  ||  || CSS
|-
|446071 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446072 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446073 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446074 - ||  ||  || ADAS
|-
|446075 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446076 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446077 - ||  ||  || CINEOS
|-
|446078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446079 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446080 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446081 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|446082 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446084 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446085 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446086 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446087 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446088 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446089 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446090 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446092 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446093 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446094 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446095 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446099 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446100 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

446101-446200 

|-
|446101 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446103 - ||  ||  || CSS
|-
|446104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446105 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|446106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446107 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446108 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446109 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446110 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446111 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446112 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446113 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446115 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446117 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446118 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446119 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446120 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446121 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446123 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446125 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446127 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446128 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446129 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446130 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446131 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446132 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446133 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446134 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446135 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446136 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446137 - ||  ||  || CSS
|-
|446138 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446139 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446140 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446141 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446142 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446143 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446144 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446145 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446146 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446147 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446148 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446149 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446150 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446151 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446152 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446153 - ||  ||  || CSS
|-
|446154 - ||  ||  || CSS
|-
|446155 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446156 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446158 - ||  ||  || WISE
|-
|446159 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446160 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446161 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446162 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446163 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446164 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446165 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446166 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446167 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446168 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446169 - ||  ||  || CSS
|-
|446170 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446171 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446172 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446173 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446174 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446175 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446176 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446177 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446178 - ||  ||  || WISE
|-
|446179 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446180 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446182 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446184 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446185 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446186 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446187 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446188 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446189 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446190 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446192 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446193 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446194 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446195 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446198 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446199 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446200 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

446201-446300 

|-
|446201 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446202 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446203 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446204 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446205 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446207 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446210 - ||  ||  || ODAS
|-
|446211 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446212 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446213 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446214 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446215 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446216 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446217 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446218 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446220 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446222 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446223 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446224 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446225 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446227 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446228 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446229 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446230 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446231 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446232 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446233 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446235 - ||  ||  || CSS
|-
|446236 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446237 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446238 - ||  ||  || CSS
|-
|446239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446240 - ||  ||  || CSS
|-
|446241 - ||  ||  || CSS
|-
|446242 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446243 - ||  ||  || CSS
|-
|446244 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446245 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446247 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446248 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446250 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446251 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446252 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446254 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446256 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446257 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446258 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446261 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446262 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446263 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446264 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446265 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446266 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446269 - ||  ||  || CSS
|-
|446270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446271 - ||  ||  || CSS
|-
|446272 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446274 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446276 - ||  ||  || CSS
|-
|446277 - ||  ||  || LONEOS
|-
|446278 - ||  ||  || CSS
|-
|446279 - ||  ||  || CSS
|-
|446280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446281 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446282 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446283 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446284 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446285 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446287 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446288 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446289 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446290 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446291 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446292 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446295 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446296 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446297 - ||  ||  || LONEOS
|-
|446298 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446299 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446300 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

446301-446400 

|-
|446301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446302 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446303 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446304 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446305 - ||  ||  || WISE
|-
|446306 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446307 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446308 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446309 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446310 - ||  ||  || CSS
|-
|446311 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446312 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446313 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446314 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446315 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446316 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446317 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|446318 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446319 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446320 - ||  ||  || CSS
|-
|446321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446322 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446323 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446324 - ||  ||  || WISE
|-
|446325 - ||  ||  || CSS
|-
|446326 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446327 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446329 - ||  ||  || ADAS
|-
|446330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446331 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446332 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446333 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446334 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446335 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446336 - ||  ||  || CSS
|-
|446337 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446338 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446339 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446340 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446341 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446342 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446343 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446344 - ||  ||  || CSS
|-
|446345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446346 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446347 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446348 - ||  ||  || CSS
|-
|446349 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446350 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446351 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446352 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446353 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446354 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446356 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446357 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446358 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446359 - ||  ||  || CSS
|-
|446360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446361 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446362 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446363 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446364 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446365 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446366 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446367 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446368 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446369 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446370 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446371 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446372 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446373 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446374 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446375 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446376 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446377 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446378 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446380 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446381 - ||  ||  || CSS
|-
|446382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446383 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446384 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446386 - ||  ||  || WISE
|-
|446387 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446388 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446389 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446390 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446391 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446392 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446393 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446394 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446395 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446396 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446397 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446400 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

446401-446500 

|-
|446401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446402 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446404 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446405 - ||  ||  || CSS
|-
|446406 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446407 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|446408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446409 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446410 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446412 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446413 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|446414 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446415 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446416 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446417 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446418 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446419 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446421 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446422 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446423 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446424 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446425 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446426 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446427 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446428 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446430 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446431 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446432 - ||  ||  || CSS
|-
|446433 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446434 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446435 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446436 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446439 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446440 - ||  ||  || WISE
|-
|446441 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446442 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446443 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446444 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446445 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446446 - ||  ||  || WISE
|-
|446447 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446448 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446449 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446450 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446451 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446452 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446453 - ||  ||  || LONEOS
|-
|446454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446455 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446456 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446458 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446459 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446460 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446461 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446463 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446465 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446466 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446467 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446468 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446469 - ||  ||  || WISE
|-
|446470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446471 - ||  ||  || CSS
|-
|446472 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446473 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446474 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|446475 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446476 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446477 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446478 - ||  ||  || CSS
|-
|446479 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446480 - ||  ||  || WISE
|-
|446481 - ||  ||  || WISE
|-
|446482 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446483 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446484 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446485 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446486 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446487 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446489 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446490 - ||  ||  || CSS
|-
|446491 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446492 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446493 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446494 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446495 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446496 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446497 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446498 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446499 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446500 Katrinraynor ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

446501-446600 

|-
|446501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446502 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446503 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446504 - ||  ||  || LONEOS
|-
|446505 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446506 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446507 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446508 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446509 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446510 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446511 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446513 - ||  ||  || CSS
|-
|446514 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446515 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446516 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446517 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446518 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446519 - ||  ||  || LONEOS
|-
|446520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446521 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446522 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446523 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446525 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446528 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446529 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446530 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446533 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446534 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446535 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|446536 - ||  ||  || CSS
|-
|446537 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446538 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446539 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446540 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446541 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446542 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446544 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446545 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446546 - ||  ||  || CSS
|-
|446547 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446550 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446551 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446552 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446553 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446555 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|446556 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446557 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446558 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446559 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446560 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446562 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446563 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446564 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446565 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446567 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446568 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446571 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446572 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446573 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446574 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446576 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446577 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446578 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446579 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446580 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446581 - ||  ||  || WISE
|-
|446582 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446583 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446584 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446586 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446587 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446588 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446589 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446590 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446591 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446592 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446595 - ||  ||  || WISE
|-
|446596 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446597 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446598 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446599 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446600 - ||  ||  || WISE
|-
|}

446601-446700 

|-
|446601 - ||  ||  || WISE
|-
|446602 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446604 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446605 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446606 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446607 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446608 - ||  ||  || CINEOS
|-
|446609 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446610 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446612 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446613 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446614 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446615 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446616 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446617 - ||  ||  || WISE
|-
|446618 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446619 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446620 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446621 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446624 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446625 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446626 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446627 - ||  ||  || CSS
|-
|446628 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446629 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446630 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446631 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446632 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446633 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446634 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446635 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446636 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446637 - ||  ||  || WISE
|-
|446638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446639 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446640 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|446641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446643 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446646 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446647 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446648 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446650 - ||  ||  || CSS
|-
|446651 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446653 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446654 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446655 - ||  ||  || CSS
|-
|446656 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446657 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446658 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446659 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446660 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446661 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446662 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|446663 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446665 - ||  ||  || WISE
|-
|446666 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446667 - ||  ||  || CSS
|-
|446668 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446669 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446670 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446671 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446672 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446673 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446674 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446675 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446676 - ||  ||  || WISE
|-
|446677 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446678 - ||  ||  || WISE
|-
|446679 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446681 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446682 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446683 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446684 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446685 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446686 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446687 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446688 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446691 - ||  ||  || CSS
|-
|446692 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446694 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446695 - ||  ||  || CSS
|-
|446696 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446697 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446698 - ||  ||  || WISE
|-
|446699 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446700 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

446701-446800 

|-
|446701 - ||  ||  || WISE
|-
|446702 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446703 - ||  ||  || CSS
|-
|446704 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446705 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446706 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446707 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446708 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446709 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446710 - ||  ||  || CSS
|-
|446711 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446713 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446716 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446717 - ||  ||  || CSS
|-
|446718 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446719 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446720 - ||  ||  || LONEOS
|-
|446721 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446722 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446723 - ||  ||  || CINEOS
|-
|446724 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446725 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446726 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446728 - ||  ||  || CSS
|-
|446729 - ||  ||  || CSS
|-
|446730 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446731 - ||  ||  || WISE
|-
|446732 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446733 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446734 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446735 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446736 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446737 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446738 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446739 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446742 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|446743 - ||  ||  || WISE
|-
|446744 - ||  ||  || WISE
|-
|446745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446746 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446747 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446748 - ||  ||  || LONEOS
|-
|446749 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446750 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446751 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446753 - ||  ||  || WISE
|-
|446754 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|446755 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446756 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446758 - ||  ||  || WISE
|-
|446759 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446761 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446762 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446763 - ||  ||  || WISE
|-
|446764 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|446765 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446767 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446768 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446769 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446771 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446772 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446775 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|446776 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|446777 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446778 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446780 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|446781 - ||  ||  || CSS
|-
|446782 - ||  ||  || CINEOS
|-
|446783 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446786 - ||  ||  || AMOS
|-
|446787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446788 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446789 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446790 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446791 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446792 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446793 - ||  ||  || ODAS
|-
|446794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446795 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446799 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446800 - ||  ||  || LINEAR
|-
|}

446801-446900 

|-
|446801 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446802 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446803 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446804 - ||  ||  || LONEOS
|-
|446805 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446807 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446810 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446812 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446815 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446816 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446817 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446818 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446819 - ||  ||  || LONEOS
|-
|446820 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446822 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446823 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446824 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446825 - ||  ||  || NEAT
|-
|446826 - ||  ||  || NEAT
|-
|446827 - ||  ||  || LONEOS
|-
|446828 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446829 - ||  ||  || LONEOS
|-
|446830 - ||  ||  || LONEOS
|-
|446831 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446832 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|446833 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446834 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446835 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446836 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446837 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446838 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446839 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446840 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446841 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446842 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446843 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446845 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446846 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446847 - ||  ||  || NEAT
|-
|446848 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446849 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446850 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446851 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446852 - ||  ||  || NEAT
|-
|446853 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446854 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446855 - ||  ||  || NEAT
|-
|446856 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446857 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446858 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446859 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446860 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446861 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446862 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446863 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446864 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446865 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446867 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446868 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446869 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446870 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446871 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446872 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446873 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446874 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446875 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446876 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446877 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446878 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446880 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446882 - ||  ||  || NEAT
|-
|446883 - ||  ||  || NEAT
|-
|446884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446887 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446888 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446889 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446891 - ||  ||  || NEAT
|-
|446892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446894 - ||  ||  || NEAT
|-
|446895 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446896 - ||  ||  || NEAT
|-
|446897 - ||  ||  || NEAT
|-
|446898 - ||  ||  || NEAT
|-
|446899 - ||  ||  || NEAT
|-
|446900 - ||  ||  || NEAT
|-
|}

446901-447000 

|-
|446901 - ||  ||  || NEAT
|-
|446902 - ||  ||  || NEAT
|-
|446903 - ||  ||  || NEAT
|-
|446904 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446905 - ||  ||  || NEAT
|-
|446906 - ||  ||  || NEAT
|-
|446907 - ||  ||  || LONEOS
|-
|446908 - ||  ||  || NEAT
|-
|446909 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446910 - ||  ||  || NEAT
|-
|446911 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446912 - ||  ||  || NEAT
|-
|446913 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|446914 - ||  ||  || NEAT
|-
|446915 - ||  ||  || NEAT
|-
|446916 - ||  ||  || NEAT
|-
|446917 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446918 - ||  ||  || NEAT
|-
|446919 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446920 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446921 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|446922 - ||  ||  || NEAT
|-
|446923 - ||  ||  || NEAT
|-
|446924 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446925 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446926 - ||  ||  || LONEOS
|-
|446927 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446928 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446929 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446930 - ||  ||  || NEAT
|-
|446931 - ||  ||  || NEAT
|-
|446932 - ||  ||  || LONEOS
|-
|446933 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446934 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446935 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446936 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446937 - ||  ||  || NEAT
|-
|446938 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446939 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446940 - ||  ||  || NEAT
|-
|446941 - ||  ||  || LONEOS
|-
|446942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446944 - ||  ||  || CSS
|-
|446945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446949 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|446950 - ||  ||  || NEAT
|-
|446951 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446952 - ||  ||  || NEAT
|-
|446953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446954 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446957 Priellekornélia ||  ||  || K. Sárneczky, B. Sipőcz
|-
|446958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446960 - ||  ||  || NEAT
|-
|446961 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|446962 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|446963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446964 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446966 - ||  ||  || LONEOS
|-
|446967 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446968 - ||  ||  || Junk Bond
|-
|446969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446972 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446974 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|446975 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|446976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446977 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|446978 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446980 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446981 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446982 - ||  ||  || CSS
|-
|446983 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446984 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446986 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446987 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446988 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446989 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446990 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446992 - ||  ||  || CSS
|-
|446993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446994 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446995 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|446997 - ||  ||  || NEAT
|-
|446998 - ||  ||  || LINEAR
|-
|446999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|447000 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0446001